Skoll (maan), een maan van de planeet Saturnus
 Skoll Foundation, een Amerikaanse organisatie die sociaal ondernemerschap stimuleert
 zie ook Skoll World Forum, een conferentie over sociaal ondernemerschap
 Jeff Skoll (1965), een Canadees ingenieur en internetondernemer
 zie ook Skoll Global Threats Fund, een door hem opgerichte organisatie

Woorden met vergelijkbare spelling:
 Sköll, een wolf uit de Noordse mythologie
 A.A.S.R. Skøll, een Nederlandse studentenroeivereniging